Ramgarh – stato principesco del subcontinente indiano
 Ramgarh – città dell'India
 Ramgarh – comune del Bangladesh
 Ramgarh – suddivisione dell'India  situata nello stato federato di Rajasthan